Guntur peut désigner :
 Guntur, une ville d'Inde ;
 le Guntur, un volcan d'Indonésie.